Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Seeadler,  signifiant « aigle des mers » en allemand :
 le , un trois-mâts carré capturé en 1915 par la marine allemande et transformé en croiseur auxiliaire ;
 le , un croiseur de la classe Bussard lancé en 1892.

Seeadler